Avanti ist eine wöchentlich erscheinende Frauenzeitschrift, die von der Bauer Media Group herausgegeben wird. Redaktionssitz ist Hamburg. Chefredakteurin ist Claudia Beckers.

Leserschaft 
86 Prozent der Leser sind Frauen. Der durchschnittliche Leser ist 56 Jahre alt und hat ein monatliches Haushaltsnettoeinkommen von 2.649 Euro.

Weblinks 

 Avanti Zeitschriftenprofil bei VPM.de

Einzelnachweise 

Frauenzeitschrift (Deutschland)
Deutschsprachige Wochenzeitschrift
Zeitschrift (Baden-Württemberg)
Regenbogenpresse